Immermannstraße steht u. a. für:
 Immermannstraße (Düsseldorf)
 Immermannstraße (Magdeburg)
 Immermannstraße, Titel eines Songs der Gruppe La Düsseldorf